Mohamed Khemisti (1930 - 1963) est un homme politique algérien, dont le nom a été donné à deux villes algériennes :
 Khemisti (Tissemsilt) (anciennement Bourbaki) est une ville de la wilaya de Tissemsilt.
 Khemisti (Tipaza) est une ville de la wilaya de Tipaza.

Homonymie de toponyme